Ören ist der Name folgender geographischer Orte:

in Schweden
 Ören (See), ein See in Schweden
 Ören, ein Ort bei Loftahammar in der schwedischen Gemeinde Västervik, im Kalmar län, Provinz Småland
 Ören, eine Schären-Insel vor Stockholm im Stockholms län

in der Türkei
 Ören, ein Stadtteil von Anamur in der türkischen Provinz Mersin
 Ören (Bartın), ein Dorf im Landkreis Bartın und in der türkischen Provinz Bartın
 Ören, ein Stadtteil von Burhaniye in der türkischen Provinz Balıkesir
 Ören (Eynesil), ein Ort im Landkreis Eynesil in der türkischen Provinz Giresun
 Ören (Karadeniz Ereğli), ein Dorf im Landkreis Karadeniz Ereğli in der türkischen Provinz Zonguldak
 Ören (Kiraz), ein Dorf im Landkreis Kiraz, in der türkischen Provinz Izmir 
 Ören (Milas), ein Ort im Landkreis Milas in der türkischen Provinz Muğla
 Ören, ein Dorf im Landkreis Seydikemer in der türkischen Provinz Muğla

 Ören Kanyonu, eine Schlucht (Canyon) des Xanthos (türkisch: Eşen Çayı) nördlich von Seydikemer

Ören ist der Name folgender Personen:

 Adem Ören (* 1979), türkischer Basketballspieler
 Ahmet Mücahid Ören (* 1972), türkischer Unternehmer
 Aras Ören (* 1939), türkischstämmiger deutscher Schriftsteller
 Fikret Ören (* 1969), türkischer Skilangläufer
 Sinan Ören (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Sinan Ören (Leichtathlet) (* 1998), türkischer Leichtathlet

In der türkischen Sprache bedeutet ören auf deutsch Ruine